Gelb peut désigner :
 Ignace Gelb (1907-1985), assyriologue et historien américano-polonais ;
 Leslie H. Gelb (1937-2019), essayiste américain ;
 Nicolas Louis de Gelb (1721-1793), général français ;
 Susan Gelb (19,-), actrice et responsable de production américaine.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien